Abner Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abner Fork (Ferrell Creek), Fluss im Pike County, Kentucky
 Abner Fork (Left Fork Beaver Creek), Fluss im Floyd County, Kentucky
 Abner Fork (Otter Creek), Fluss im Perry County, Kentucky
 Abner Fork (Seagraves Creek), Fluss im Harlan County, Kentucky